Eerste klasse (1978/1979) była 76. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół KSK Beveren.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii